Крона може да се отнася за:
 датска крона, парична единица на Дания
 естонска крона, парична единица на Естония
 исландска крона, парична единица на Исландия
 норвежка крона, парична единица на Норвегия
 словашка крона, парична единица на Словакия
 чехословашка крона, парична единица на бивша Чехословакия
 чешка крона, парична единица на Чехия
 шведска крона, парична единица на Швеция